Инна Анатольевна Антонова () — советский и украинский археолог, музейщик; заслуженный работник культуры УССР с 1967 года.

Биография 
Родилась 27 октября 1928 года в Омске в семье архитектора и воспитательницы детского дома. В 1951 году с отличием окончила Ленинградский университет. В 1952—1955 годах работала на месте затапливаемого Каховского водохранилища. Затем — в Херсонском облисполкоме сначала старшим инструктором по музеям и охране памятников, а затем заведующей областного отдела культурно-просветительских учреждений Херсонской области.

В 1955–1971 годах — директор, в 1971–1980 годах — заместитель директора и в 1980–1985 годах вновь директор Херсонесского историко-археологического музея.

В 2000 году Президентом Украины ей была назначена пожизненная государственная пенсия. Умерла 19 сентября 2000 года.

Исследования 

Исследовала фортификационные сооружения Херсонеса, в том числе и подводные. По результатам исследований опубликовала около 70 научных работ. Основной сферой научной деятельности Антоновой было изучение оборонительной системы и римской цитадели на территории Херсонеса.

Литература 
 Сорочан С. Б. Памяти Инны Анатольевны Антоновой // Херсонесский сборник. — 2003. — XII;
 А. М. Чикин. Севастополь. Историко-литературный справочник. «Вебер». Севастополь. 2008. ISBN 978-966-335-102-5. стр. 24.

Ссылки 
 Антонова Инна Анатольевна - Государственный историко-археологический музей-заповедник _Херсонес Таврический 
 Эссе-размышление о жизни человеческой «А как хочется жить» - Другое - Публикации методических материалов 2017-2018 - ПУБЛИКАЦИИ - ЭПЖ _Авантаж
 Антонова Инна Анатольевна _ Открытая Археология 
 Музей-заповедник «Херсонес Таврический» готовит тематические выставки к 90-летию бывшего директора Инны Антоновой – Независимое телевидение Севастополя
 Не предам Херсонеса ни эллину, ни варвару... - ГКУ _Архив города Севастополя 

Археологи СССР
Археологи Украины
Учёные Крыма